Colceag- poate să însemne:
 Colceag- localitate în jud. Prahova, România
 Colceag- afluent al râului Mostiștea în România

 Nume de persoană răspândită în România, Republica Moldova, Rusia de origine tătară. Purtători:
Alexandr Kolceak - amiral al flotei ruse, explorator polar și erou al războiului civil din Rusia.
Florian Colceag, matematician român
Gelu Colceag, actor și regizor român
Iliaș Colceag (d. 1743), militar moldovean din secolul al XVIII-lea, luptând ca mercenar în armata otomană